Паулус — имя и фамилия.
 Паулус, Александр Карлович (1872—1953) — эстонский клирик (впоследствии епископ) Российской Церкви, митрополит.
 Паулус, Владлен Владимирович (1928—1979) — советский актёр театра и кино, телевизионный режиссёр.
 Паулус, Генрих Эбергард Готтлоб (1761—1851) — немецкий протестантский богослов, профессор.
 Паулус, Тийт (род. 1945) — советский и эстонский джазовый гитарист и композитор.
 Паулус, Эдуард (1837—1907) — немецкий историк искусства и музейный хранитель.

См. также

Примечания